

Biografía 

Dibujante, pintor y escultor, Mario Bártoli nace en Córdoba, Argentina, el 25 de mayo de 1924.  Desde su infancia puso de manifiesto sus innatas aficiones por el dibujo.  Cursó sus estudios primarios y normales en el Colegio Salesiano Pío X de su ciudad natal. En sus primeros años recibió una sólida educación integral que incluyó la música, lo que lo llevó a integrar como primera voz el coro del Colegio Pío X y luego como primer tenor solista el Coro Polifónico de Río Cuarto (Córdoba.)  Ingresó a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, graduándose como escribano público, ejerciendo como funcionario oficial de la justicia hasta el año 1952. Posteriormente, en el año 1968 se graduaría como procurador en la misma casa de estudios.

Su primer contacto con el arte fue, al igual que otros reconocidos artistas, a través de la publicidad, específicamente en la técnica del afichismo, en la que cosechó significativas distinciones tales como el Primer Premio de la Dirección Provincial de Turismo (semana de Córdoba 1958); Primer Premio del Concurso Primer campeonato sudamericano de básquetbol (1958); Diseñador Gráfico del Primer Congreso Eucarístico Nacional de Córdoba (1958) y Publicitario Plenario de la Primera Fiesta del Tango de La Falda, Córdoba (1965).

Su primera formación en la plástica fue de la mano de dos insignes grabadores: Manuel Rueda Mediavilla, artista valenciano fallecido en Córdoba en 1968, de gran trayectoria en esa disciplina  , 

y Alberto Nicasio, destacado grabador nacido en Marsella y fallecido en Córdoba en 1980, miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes, con una trayectoria destacada en el campo de la xilografía,  además del escultor de origen italiano Primitivo Icardi  , también radicado en Córdoba, completándola como postrer discípulo del célebre maestro Lino Enea Spilimbergo.  

Como discípulo de Lino Enea Spilimbergo - uno de los principales representantes del arte argentino - se lo puede considerar a Bártoli como parte de una generación de artistas figurativos que se ubican entre lo clásico y lo abstracto, con una predilección por la figura humana, en un contexto metafísico elaborado mediante sólidas técnicas de composición geométrica, que transmiten al observador un realismo inquietante. Bártoli transitó a su vez casi todas las técnicas expresivas desde el dibujo a carbón o sanguina, pasando por el grabado hasta el pastel como recurso de máxima expresión. El mural –en especial la técnica del fresco-logró atraerlo mucho más que la pintura al óleo sobre caballete, probablemente debido a su mayor capacidad de comunicación social, dejando testimonio de ello en diferentes puntos del país y el exterior.

Habiendo previamente residido en la localidad de Unquillo y en la ciudad de Mar del Plata, en el año 1978 se traslada a la ciudad de Luján, donde traba relación con el ambiente cultural local.  Allí desempeñó su oficio a través de la docencia en su atelier particular, en numerosas muestras locales, la mayoría en la Asociación Cultural Ameghino, y posteriormente en la Universidad Nacional de Luján, donde dejó testimonio de su paso en el mural ubicado en el hall central Scalabrini Ortiz, recientemente restaurado, siendo además autor del logotipo que identifica a la casa de altos estudios. Su fallecimiento se produce en esa misma ciudad, el 6 de junio de 1985, a los 61 años de edad.

Exposiciones 

Se presentó en 1952 en una exposición individual con estudios de cabezas y retratos, temática que seguiría desarrollando a lo largo de su carrera, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de los Tribunales de Córdoba.

Cinco años más tarde presentaba dibujos, grabados y esculturas en los salones del Coro Polifónico de Río Cuarto. 

Integraría más tarde una muestra colectiva en los salones del Teatro del Pueblo de la Capital Federal, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Especialmente invitado por la Municipalidad de Unquillo expuso en sus salas en el homenaje que se le tributó al maestro Spilimbergo en 1965, luego de su fallecimiento.  

Posteriormente fue invitado por la Municipalidad de Termas de Río Hondo, Santiago de Estero, a pronunciar una conferencia ideográfica sobre su maestro.  

Fue responsable de la obra “La Inmaculada”, escultura en mármol de Carrara, ubicada en la plaza mayor de la localidad de La Carlota, provincia de Córdoba, por encargo oficial para la celebración del Centenario de Dogma de Fe de la Concepción Inmaculada de María, proclamada por Su Santidad Pío IX el 8 de diciembre de 1854. (fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ineffabilis_Deus ) 

El 17 de noviembre de 1967 inaugura una exposición de pasteles en la ex Galería Argentina, Paraguay y Talcahuano, Buenos Aires.

Galería Witcomb - 1968

En 1973 exhibe en la Galería Rodin, Buenos Aires, Argentina

XVII Gran Subasta anual – Sociedad Hebraica Argentina (1975).

Asociación Cultural Ameghino, Luján, Buenos Aires – 1978

Asociación Cultural Ameghino, Luján, Buenos Aires – 1981

10 de septiembre de 1984 inaugura una muestra en la Parroquia Ntra.Sra. del Carmen, Salón Municipal Coronel Dorrego, Municipalidad de General Rodríguez.

Universidad nacional de Luján - 1985

Asociación Cultural Ameghino, Luján, Buenos Aires – 1985

Asociación Cultural Ameghino, Luján, Buenos Aires, 16 de diciembre de 2000

Murales 

“Canto al Trabajo” - Escuela Industrial de Villa de Soto, Córdoba.

“Origen” - Instituto Cultural Argentino Israelí.

Mural sobre tela – Engenharia Elétrica e Hidráulica ltda. de Porto Alegre.

Capilla privada del Patriarcado Greco Ortodoxo de Buenos Aires.

“Gnosis” - Fresco homenaje a Spilimbergo a 17 años de su desaparición, Terminal de Ómnibus de Unquillo, Municipalidad de Unquillo, Córdoba.

“Tras las Sierras” - Casino de Mina Clavero, Córdoba.

Universidad Nacional de Luján, mural en salón Scalabrini Ortiz.

Premios 
Orden de San Andrés Apóstol, distinción otorgada por el Patriarcado de la Iglesia Greco-Ortodoxa de Constantinopla. (1976)

Referencias 
http://www.prensa.unlu.edu.ar/?q=node/2611

https://adunlu.org.ar/i-concurso-arte-y-derechos-humanos-mario-bartoli/

https://www.elcivismo.com.ar/notas/23353/

https://ladransanchoweb.com.ar/la-biblioteca-ameghino-convoca-a-artistas-a-exponer-en-el-salon-zonal-de-artes-plasticas/

https://www.lujanenlinea.com.ar/el-25-de-mayo-tambien-se-celebra-en-la-biblioteca-ameghino/

Enlaces externos 

Universidad Nacional de Luján

Arte de la Argentina
Dibujantes de Argentina
Pintores de Argentina del siglo XX
Pintores retratistas de Argentina